Municipio de Marks Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marks Creek (condado de Richmond, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richmond.
 Municipio de Marks Creek (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.